Robert Russell – attore del cinema muto 
Robert Russell (1936-2008) – attore britannico
Robert Russell (1912-1992) – sceneggiatore statunitense
Robert Russell (1934-1999) –  schermidore statunitense

Pagine correlate
Robbie Russell
Bob Russell